Ле-Вольмье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Салер. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15249.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 80 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 31 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 80 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 48 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 28 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 58,3 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 28 активных работали 27 человек (18 мужчин и 9 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 20 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь